Thünemann ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Joseph Thünemann (1898–1965), südafrikanischer Geistlicher, Bischof von Keimoes
 Holger Thünemann (* 1975), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker

Siehe auch:
 Thunemann